Makov ist der Name mehrerer Orte

Makov (Slowakei), Gemeinde im Okres Čadca, Slowakei
Makov u Kunštátu, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
Makov u Litomyšle, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien

Makov, Ortsteil von Paseky nad Jizerou, Okres Semily, Tschechien
Makov u Jistebnice, Ortsteil von Jistebnice, Okres Tábor, Tschechien
Makov u Předslavi, Ortsteil von Předslav, Okres Klatovy, Tschechien